Jan Swammerdam (1637-1680), Nederlands entomoloog & imker
Jan Swammerdam Instituut, naar Jan genoemd medisch laboratorium in Amsterdam
Jan Swammerdambrug, nabij het lab gelegen brug
 (13669) Swammerdam, planetoïde